Spagna
Gavarra – stazione della metropolitana di Barcellona
 Gavarra – frazione di Coll de Nargó
 Gavarra – quartiere di Cornellà de Llobregat